Пожизненный сенатор:
 Пожизненный сенатор — почётная должность в Сенате Италии.
 Пожизненный сенатор — историческая должность в Сенате Франции (1875—1918).
  — историческая должность в Сенате Чили, предусмотренная  (1980—2005).
 См. также 
 Сенатор